Robert II, känd som "Robert den fromme" (franska: Robert II le Pieux), född 27 mars 972, död 20 juli 1031 och begravd i Saint-Denis-basilikan, var kung av Frankrike 996–1031.

Biografi 

Han var son till Hugo Capet och Adelheid av Akvitanien.

Han författade ett antal psalmer och finns representerad i, bland andra, den amerikanska psalmboken The Church Hymn book 1872 med nr 343 Come, thou Holy Spirit! come (1842) och nr 345 Come, Holy Ghost! in love (1858) bägge översättningar av Veni Sancte Spiritus från år 996. Den förstnämnda översättningen av Edward Caswall och den senare av Ray Palmer. Också representerad i den danska Psalmebog for Kirke og Hjem.

Familj

Gift 996-998 med Bertha av Burgund, (964–1024).
Gift 1003 med Constance av Arles, (?–1032).

Barn i 2:a äktenskapet 
 Adelheid av Frankrike gift med Balduin V av Flandern.
 Henrik I av Frankrike, (1008–1060).
 Hugo, (1017–1026).
 Robert I av Burgund

Galleri

Anfäder

Referenser

Personer i Frankrike under 900-talet
Personer i Frankrike under 1000-talet
Huset Capet
Frankrikes regenter
Franska psalmförfattare
Födda 972
Avlidna 1031
Män